Az 1979-es magyar férfi röplabdabajnokság a harmincnegyedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-3. és 4-7. helyezettjei először a másik csoportból jövőkkel egy kört, utána egymás közt még négy kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat magukkal vitték a csapatok).

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1979 (rájátszás)
Népsport 1979.02.26. (alapszakasz)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag